Ulica Gliwicka w Bytomiu
 Ulica Gliwicka w Katowicach
 Ulica Gliwicka w Tarnowskich Górach

Gliwicka